Operation Fortune steht für:

 Operation Fortune (CIA), eine Geheimdienstoperation der CIA
 Operation Fortune (Film), Spielfilm (2022) von Guy Ritchie